Freeway kan avse:

 Freeway (rappare) – en amerikansk rappare från Philadelphia
 Freeway (varumärke) – ett läskedrycksvarumärke ägt av Lidl
 Freeway (film) – en amerikansk film från 1996